

Linguistique 
 L’accent est une particularité de diction d'un locuteur dans une langue donnée.
 L'accent est un signe diacritique.
 L’accent aigu.
 Le double accent aigu.
 L’accent grave.
 Le double accent grave.
 L’accent circonflexe.
 Le caron.
 L’accent phonétique et l’accent tonique, ou accent d'intensité ou de hauteur, se manifestent par une augmentation de la hauteur ou de l'intensité de la voix sur une syllabe d'un mot.

Musique 
 L’accent est l'augmentation d'intensité sonore sur une note ou sur un temps.

Informatique 
 Accent est un noyau pour système d'exploitation développé au début des années 1980 à l'université Carnegie-Mellon, États-Unis.

Patronyme 

 Jean Accent (1914-1940), officier bruxellois dont une avenue d'Auderghem commémore le nom.

Voir aussi

Articles connexes 
 Hyundai Accent
 Accent 4, chaîne de radio alsacienne